OSCE es una sigla que puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes entidades:

Europa 
 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismo regional con sede en Viena (Austria), conformado actualmente por 57 estados miembro, en donde se encuentran todos los países de Europa (incluidos la Federación Rusa y todos los países de la Unión Europea), más los países de Asia Central, así como Mongolia, y los países anglófonos de América del Norte (Canadá y Estados Unidos).
 Anexo:Estados miembros de la OSCE, lista de los actuales 57 estados miembro, por orden alfabético.

Perú 
 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  (OSCE), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, y con sede en Lima (Perú).

Siglas